Ghost Story ist der Name folgender Filme:
 Zurück bleibt die Angst (Originaltitel: Ghost Story) (1981)
 A Ghost Story, (2017)